Aigai o Ege  (in greco antico: Αἰγαί o Αἰγαῖαι; in latino Aegae o Aegaeae è il nome di diverse città greche:
Aigai, capitale del regno di Macedonia, oggi Verghina
Aigai nell'isola di Eubea
Aigai nell'Eolide (Asia Minore), oggi Yuntdağı Köseler, nella provincia di Manisa, in Turchia